Guerra civil bizantina puede referirse a:

Guerra civil bizantina de 1321-1328, entre el emperador bizantino Andrónico II Paleólogo y su nieto Andrónico III Paleólogo;
Guerra civil bizantina de 1341-1347, entre Juan V Paleólogo y Juan VI Cantacuzeno;
Guerra civil bizantina de 1352-1357, entre Juan VI Cantacuzeno y Juan V Paleólogo;
Guerra civil bizantina de 1373-1379, entre el emperador bizantino Juan V Paleólogo y su hijo, Andrónico IV Paleólogo.